Le Hong Kong Open 2010 est l'édition 2010 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 25 au .
Ramy Ashour gagne son premier Hong Kong Open, en battant Grégory Gaultier, (quatrième finale consécutive) en finale au terme d'un match long de 90 min.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2010
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2010
PSA World Series 2010
Sport en Chine en 2010
2010 à Hong Kong
Sport en août 2010